Leporimetis är ett släkte av musslor. Leporimetis ingår i familjen Tellinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Leporimetis